Dans la mythologie grecque, Pholus ou Pholos est un centaure.
 En astronomie, (5145) Pholos est un centaure, nommé d'après le précédent.
 En entomologie Pholus  est le synonyme du genre Eumorpha